Heubergbach ist ein Gewässername:

 Heubergbach, Oberlaufname des Nendler Dorfbachs (zur Escher) oberhalb von Nendeln (Eschen), Wahlkreis Unterland, Liechtenstein
 Heubergbach (Losenbach), rechter Zufluss des Losenbachs (zur Bregenzer Ach) bei Beien (Schwarzenberg), Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Heubergbach (Uessiker-Dorfbach), linker Zufluss des Uessiker-Dorfbachs (zum Greifensee) bei Vorderwannwis (Maur), Bezirk Uster, Kanton Zürich
 Heubergbach (Winklerallmändgraben), rechter Zufluss des Winklerallmändgrabens (zum Himmelbach) im Chlihölzli in Winkel, Bezirk Bülach, Kanton Zürich

Siehe auch:
 Bergbach
 Heubach (Begriffsklärung)
 Heuberg